Cahuenga est la transcription en espagnol de Kawengna, nom d'un village du peuple amérindien des Tongvas, Kawengna signifiant « endroit de la montagne ». Il donne son nom à la vallée qu'il domine et où sera créé en 1886 un domaine baptisé « Hollywood » par ses nouveaux propriétaires. Ce dernier devient une municipalité en 1903 avant de devenir un quartier de Los Angeles en 1910 puis la capitale mondiale du cinéma.

Présentation

Géographie
La vallée de Cahuenga ou le canyon de Cahuenga se situe entre le nord-est du bassin de Los Angeles et le sud-est de la vallée de San Fernando, reliés entre eux par le col de Cahuenga. Plus précisément, il est à la sortie nord d'Hollywood. L'emplacement exact de l'ancien village indien est inconnu.

Historique
En 1886, Harvey Henderson Wilcox et sa femme Daeida Wilcox Beveridge, un couple originaire de l'État du Kansas ayant fait fortune dans l'immobilier, achètent une propriété de  dans la vallée de Cahuenga, au nord-est de la ville de Los Angeles, afin d'y mener une nouvelle opération immobilière.

C'est Madame Wilcox qui choisit le nom « Hollywood » pour la propriété, du nom d'une colonie d'immigrants allemands dans l'Ohio.

On parlait de tout et de rien, de la pluie et du beau temps, dans ce train qui roulait à toute vapeur vers Kansas City.- Et comment s'appelle votre ferme ?, s'enquit Mrs Wilcox ?- Hollywood, répondit une certaine Mrs Hendrick. « Bois de houx », murmura Mrs Wilcox d'un air songeur. Quel joli nom... Je vous l'emprunterais volontiers pour ma propriété de Cahuenga Valley.Le couple Wilcox fait immédiatement dresser une carte prospective à l'attention des agents immobiliers et divise ainsi sa propriété en parcelles à lotir, organisées autour d'un axe central appelé Prospect Avenue, le futur Hollywood Boulevard. La première taverne du nouveau village est baptisée Cahuenga House''. Elle est ouverte par un normand du nom de René Blondeau. C'est donc à une simple spéculation foncière que Hollywood doit sa fondation, avant d'acquérir le statut de municipalité en 1903, puis de devenir un quartier de Los Angeles en 1910.

Perpétuation du nom
L'appellation toponymique de Cahuenga n'est plus usitée de nos jours. On garde trace du nom dans le traité de Cahuenga et dans divers lieux de Los Angeles et surtout ceux d' Hollywood tels que Cahuenga Boulevard et col de Cahuenga.

Notes et références

Voir aussi
 Histoire de Los Angeles
 Vasquez Rocks

Histoire de Los Angeles
Géographie de Los Angeles
Hollywood
Tongvas